Durchsuchung bezeichnet:
 das Absuchen als Instrument der Strafverfolgung, -vollstreckung und der Gefahrenabwehr, siehe Durchsuchung (Recht)
 die Überprüfung von Personen an verschiedenen Orten, siehe Sicherheitskontrolle
 Leibesvisitation

Siehe auch
 Searching